Ел Портал има више значења:
 Ел Портал (Калифорнија)
 Ел Портал (Флорида)